Kazbek Geteriev (30 de junho de 1985) é um futebolista profissional russo, meia, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik